

Anno 
 317 o 317 a.C.

Matematica
317 (numero)